Chmura ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Chmura (* 1989), kanadischer Koch 
 Bernd A. Chmura (* 1953), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Gabriel Chmura (1946–2020), polnisch-israelischer Dirigent und Generalmusikdirektor in Aachen, Bochum, Ottawa und Kattowitz